Бхарадваджа (, , малаялам ഭരദ്വാജ - букв. "жаворонок" (санскр.) — индийские имя и фамилия. Этимология фамилии восходит к имени одного из семи ведических мудрецов Индии. При написании фамилии в первом слоге встречаются варианты и с короткой, и с долгой гласной. Известные носители:

 Бхарадваджа — ведический мудрец.
 Суддхика Бхарадваджа — один из персонажей Типитаки, брахман, вступающий в диалоги с Буддой.
 Равури Бхарадваджа (род. 1927) — современный индийский писатель на языке телугу.

Ссылки 
 Словарь палийских имён